Spaans (das niederländische Wort für spanisch) ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Spaans (* 1969), niederländischer Astronom 
 Marieke Spaans (* 1972), niederländische Cembalistin